Alviceleste, termo designado para as cores azul e branca respectivamente, pode sugerir:

No Brasil 
Clubes de futebol

Centro Sportivo Alagoano, e um clube esportivo brasileiro de futebol, da cidade de Maceió, em Alagoas. Fundado em 7 de setembro de 1913.

Cruzeiro Esporte Clube, clube fundado em 2 de janeiro de 1921, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Associação Desportiva Confiança, um clube de futebol brasileiro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Fundado em 1º de maio de 1936.

Paysandu Sport Club, clube fundado em 2 de fevereiro de 1914, na cidade de Belém, do Pará.

Avaí Futebol Clube; de Florianópolis, SC

Esporte Clube Cruzeiro (Porto Alegre); de Porto Alegre, RS

Esporte Clube Cruzeiro (Alagoas); de Arapiraca, AL

Londrina Esporte Clube; de Londrina, PR
Ceres Futebol Clube; do Rio de Janeiro, RJ
Associação Desportiva Iguatu; de Iguatu, CE